Il singolare del Torneo Godó 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Rafael Nadal era il detentore e ha vinto in finale 6–1, 4–6, 6–1, contro David Ferrer.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Rafael Nadal (campione)
  David Ferrer (finale)
  David Nalbandian (terzo turno)
  James Blake (secondo turno)
  Carlos Moyá (secondo turno)
  Tommy Robredo (quarti)
  Andy Murray (secondo turno)
  Ivo Karlović (secondo turno)
  Guillermo Cañas (terzo turno)

  Nicolás Almagro (quarti)
  Juan Carlos Ferrero (ritirato)
  Jarkko Nieminen (primo turno)
  Fernando Verdasco (primo turno)
  Stanislas Wawrinka (semifinali)
  Dmitrij Tursunov (terzo turno)
  Feliciano López  (terzo turno)
  Juan Ignacio Chela (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Torneo Godó 2008
ATP Tour 2008